Galambos Tibor (1918) úszó, edző
 Galambos Tibor (1931) táncművész-koreográfus, dokumentumfilmes
 Galambos Tibor (1991) atléta, hármasugró